RAID, sistema d'emmagatzemament de la informació que combina diversos discs durs d'igual capacitat que davant del sistema funcionen com una única unitat lògica
 Raid (família), família de peixos de l'ordre dels raïformes a la qual pertanyen les rajades
 Raid d'aventura, esport extrem que combina més d'una disciplina de resistència, inclosa l'orientació i/o de navegació 
 Ral·li raid, modalitat de curses motoritzades de llarga distància